Uhde bezeichnet:
 ThyssenKrupp Uhde GmbH, ein Ingenieurunternehmen für Chemie- und Raffinerieanlagen

Uhde ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Uhde (* 1978), deutscher Journalist und Manager
 August Uhde (1807–1861), deutscher Astronom, Mathematiker und Hochschullehrer
 Bernd Uhde (* 1950), deutscher Fotokünstler
 Bernhard Uhde (* 1948), deutscher katholischer Theologe
 Bernhard von Uhde (1817–1883), deutscher Jurist und Politiker
 Carl Uhde (1792–1856), deutscher Kaufmann und Südamerika-Sammler
 Constantin Uhde (1836–1905), deutscher Architekt
 Enno-Ilka Uhde (* 1948), deutscher Maler und Regisseur
 Friedrich Uhde (1880–1966), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Fritz von Uhde (1848–1911), deutscher Maler
 Gerhard Uhde (1902–1980), deutscher Schriftsteller und Theaterleiter
 Heinrich Uhde (* 1937),  deutscher Jurist, Hundeführer und Autor

 Jürgen Uhde (1913–1991), deutscher Musikwissenschaftler, Pianist, Hochschullehrer und Klavierpädagoge
 Karl Uhde (Förster) (1805–1877), deutscher leitender Forstbeamter, Hochschullehrer und Kammerrat
 Karl Uhde (1813–1885), deutscher Chirurg
 Karsten Uhde (* 1963), deutscher Archivar und Historiker 
 Marcel Uhde (* 1986), deutscher Hip-Hop-Produzent, siehe Juh-Dee
 Milan Uhde (* 1936), tschechischer Schriftsteller und Politiker
 Reinhard Uhde (1929–2014), deutscher Chefredakteur und Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)

Siehe auch:
 UDE
 Uhden